Sidi Aïssa  – comune dell'Algeria
 Sidi Aissa – comune rurale del Marocco